iemand die twijfelt
een twijfelaar (bed)
een twijfelaar (snack)